BYD Auto (de l'acrònim en anglès Build Your Dreams), empresa fabricant d'automòbils de la Xina
 Virus BYD (de l'acrònim en anglès Barley Yellow Dwarf), malaltia viral dels cereals